Пріапуліди (Priapulida) — тип морських первиннопорожнинних червів надтипу головохоботних. Назва типу утворена від  — «Пріап». Включає 22 сучасних види.

Тіло довжиною 0,2—10 сантиметрів циліндричне, червоподібне. Передня третина тіла, так званий хобот, може втягуватись за допомогою особливих м'язів. Стінки тіла складаються з кутикули, одношарового епітелію і добре розвиненої мускулатури. Кишечник у вигляді трубки. Кровоносної системи немає. Дихають пріапуліди через шкіру або за допомогою хвостових придатків, що виконують роль зябер. Нервова система складається з навкологлоткового кільця і черевного тяжа. Видільні і статеві органи з'єднані в сечостатеву систему. Приапуліди роздільностатеві. Живуть у прибережній зоні, риючи нірки в м'якому ґрунті. Поширені в помірних і холодних морях.

Філогенія 

Зовнішня філогенія

Внутрішня філогенія

Класифікація 

Стем-група Scalidophora
 Ряд Ancalagonida Adrianov & Malakhov 1995 [Fieldiida Adrianov & Malakhov 1995]
 Родина Ancalagonidae Conway Morris 1977
 Рід †Ancalagon Conway Morris 1977
 Родина Fieldiidae Conway Morris 1977
 Рід †Fieldia Walcott 1912

Стем-група Palaeoscolecida
 Родина †Selkirkiidae Conway Morris 1977
 Рід †Selkirkia Walcott 1911 non Hemsley 1884
 Ряд †Ottoiomorpha Adrianov & Malakhov 1995
 Рід †Scolecofurca Conway Morris 1977
 Родина †Ottoiidae Walcott 1911
 Рід †Ottoia Walcott 1911
 Родина †Corynetidae Huang, Vannier & Chen 2004
 Рід †Corynetis Luo & Hu 1999 [Anningvermis Huang, Vannier & Chen 2004]
 Родина †Miskoiidae Walcott 1911
 Рід †Miskoia Walcott 1911
 Рід †Louisella Conway Morris 1977
 Тип Priapulida Théel 1906
 Клас Priapulimorpha Salvini-Plawen 1974
 Ряд Meiopriapulomorpha Adrianov & Malakhov 1995
 Родина Tubiluchidae van der Land 1970 [Meiopriapulidae Adrianov & Malakhov 1995]
 Рід Tubiluchus (10 видів)
 Родина Meiopriapulidae
 Рід Meiopriapulus (1 вид)
 Ряд Priapulimorpha Salvini-Plawen 1974 [Halicryptomorpha Adrianov & Malakhov 1995; Seticoronaria Salvini-Plawen 1974; Eupriapulida Lemburg, 1999]
 Родина Priapulidae Gosse 1855 [Xiaoheiqingidae (sic) Hu 2002]
 Рід Acanthopriapulus (1 вид)
 Рід Priapulopsis (3 види)
 Рід Priapulus (3 види)
 Родина Halicryptidae Salvini-Plawen 1974
 Рід Halicryptus (2 види)
 Родина Maccabeidae Por & Bromley 1974 [Chaetostephanidae Salvini-Plawen 1974]
 Рід Maccabeus (2 види)
 incertae sedis
 Рід Eximipriapulus

Примітки

Джерела 
 

Головохоботні
 
Типи тварин
Линяючі